Дубілет Дмитро Олександрович (нар. 27 травня 1985, Дніпропетровськ) — український бізнесмен.
 Дубілет Олександр Валерійович (нар. 25 жовтня 1962, Дніпропетровськ) — український економіст, банкір.